Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1984 года среди женщин проходили 31 июля — 10 августа на стадионе «Уэйнгарт» в Лос-Анджелесе.

В турнире участвовали шесть команд. Две из них представляли Европу (Нидерланды, ФРГ), две — Северную Америку (Канада, США), две — Австралию и Океанию (Австралия, Новая Зеландия). Ни одна из этих сборных не участвовала в 1980 году в первом женском хоккейном турнире на летних Олимпийских играх в Москве.

Турнир проводился по круговой системе. Чемпионом впервые стала сборная Нидерландов, потерявшая всего одно очко в пяти матчах. Серебряные медали достались хоккеисткам ФРГ. Сборные США, Австралии и Канады набрали равное количество очков, и канадки стали пятыми из-за худшей разницы мячей, а американки победили австралиек в дополнительной серии пенальти — 10:5.

Лучшим снайпером турнира стала американка Бет Андерс, забившая 8 мячей.

Медалисты

Результаты 

США и Австралия определили обладателя бронзовых медалей 10 августа в дополнительной серии пенальти, которую американки выиграли — 10:5.

Снайперы 
8 мячей

 Бет Андерс

5 мячей

 Фике Букхорст
 Софи вон Вейлер

3 мяча

 Триша Хеберле
 Шейла Форшоу
 Дарлин Стойка
 Мартина Кох

2 мяча

 Шерон Бьюкенен
 Джулин Сандерленд
 Лора Браншо
 Марике ван Дорн
 Коринна Лингнау

1 мяч

 Сандра Писани
 Сьюзан Уоткинс
 Терри Уитли
 Марьолейн Эйсвогел
 Лаурин Виллемсе
 Мэри Клинтон
 Дженни Макдональд
 Бет Беглин
 Габи Аппель
 Биргит Хан
 Кристина Мозер
 Патриция Отт

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com
 Итоги соревнований на сайте FIH

Примечания 

Соревнования по хоккею на траве в США
Международные соревнования по хоккею на траве в США